Termin  ima više značenja.

 2-Dehidro-3-dezoksi-L-pentonatna aldolaza, enzim
 2-Dehidro-3-dezoksi-D-pentonatna aldolaza, enzim